Iceland steht für:
 Iceland (Kalifornien), ehemalige Siedlung in Nevada County (Kalifornien), Kalifornien
 Iceland, Marke der walisischen Supermarktkette Iceland Foods
 Iceland, US-amerikanischer Musicalfilm (1942) mit Sonja Henie
 Iceland Lake, See in Temagami, Provinz Ontario, Kanada

Siehe auch:

 Island (Begriffsklärung)
 Islandia